Sidi Daoud peut désigner :

Toponymie 
 Sidi Daoud, une ville d'Algérie.
 Sidi Daoud, un village de Tunisie.
 Sidi Daoud, un arrondissement de la ville de la Marsa en Tunisie.

Edifices 
 Barrage de Sidi Daoud, un barrage hydraulique d'Algérie.
 Forêt de Sidi Daoud, une forêt d'Algérie.
 Zaouïa de Sidi Daoud, une zaouïa d'Algérie.
 Zaouïa de Sidi Daoud, une zaouïa de Tunisie.